Егфо́нд, Еґфонд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 75 км на схід від Тулузи, 55 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1740 осіб у працездатному віці (15-64 років) 1214 були активні, 526 — неактивні (показник активності 69,8%, у 1999 році було 71,3%). З 1214 активних працювало 1079 осіб (582 чоловіки та 497 жінок), безробітних було 135 (50 чоловіків та 85 жінок). Серед 526 неактивних 161 особа була учнем чи студентом, 212 — пенсіонерами, 153 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1123 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2747,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Егфонд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн